Les Jeux d'enfants peuvent correspondre à plusieurs œuvres :

 Les Jeux d'enfants, une peinture à l'huile sur panneau de bois de Pieter Brueghel l'Ancien en 1560 ;
 Les Jeux d'enfants, une série de petits tableaux peints par Francisco de Goya vers 1770-1780.

Voir aussi